«Tomás Martínez» - conjunto del nombre propio Tomás y el apellido Martínez - puede referirse a:

Personajes 
 Tomás Martínez Guerrero (1820-1873), militar y político nicaragüense - Presidente de Nicaragua (1857-1867).
 Tomás Martínez (1995-), futbolista argentino.
 Tomás Eloy Martínez (1934- 2010), periodista y escritor argentino.
 Tomás Borge Martínez (1930-2012), revolucionario, escritor, poeta y político nicaragüense.